Моніка Нікулеску була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Полін Пармантьє.

Каріна Віттгефт виграла свій перший титул WTA, у фіналі перемігши Моніка Пуїг з рахунком 6–3, 7–5.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери 
  Наомі Броді

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main draw 
 Qualifying draw 

BGL Luxembourg Open, одиночний розряд
2017
2017 у люксембургському спорті